Castilloa är ett släkte av mullbärsväxter. Castilloa ingår i familjen mullbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Mullbärsväxter
Castilloa